Бертоло́тти () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Бертолотти, Алессандро (род. 1960) — итальянский писатель и фотограф.
 Бертолотти, Андрес (род. 1943) — аргентинский футболист.
 Бертолотти, Бернардиньо (1547 — после 1609) — итальянский композитор и музыкант, дядя Гаспаро да Сало.
 Бертолотти, Джанни (род. 1950) — итальянский баскетболист.
 Бертолотти, Джованни Лоренцо (1854—1932) — итальянский художник эпохи барокко.
 Бертолотти, Мариано (род. 1982) — аргентинский дзюдоист.
 Бертолотти, Цезаре (1854—1932) — итальянский художник.
 Гаспаро да Сало (Бертолотти) (1540—1609) — итальянский скрипичный мастер.